Натуральне число 565
 565 рік до нашої ери
 565 рік нашої ери